Rüttler steht für:

 Biologie
 Turmfalke (gelegentlich fälschlicherweise auch für Rötelfalke)

 Technik
 Außenrüttler
 Flaschenrüttler
 Flächenrüttler
 Innenrüttler
 Papierrüttler
 Vibrator (Technik)